Na startovní listině Tour de France 1998  bylo celkem 189 cyklistů z 21 cyklistických stájí. 85. ročníku Tour de France se účastnil jeden český cyklista – Ján Svorada (DNF), (1 etapové vítězství) startující za belgickou stáj  Mapei–Bricobi.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 1998